Turkana kan syfta på:

 Turkana (folk) – en etnisk grupp i Kenya.
 Turkana (språk) – språket som talas av ovanstående grupp.
 Turkanasjön – en avloppslös saltsjö i Östafrika
 Turkana (distrikt) – ett av Kenyas 71 administrativa distrikt
 Turkanasjöns nationalparker – två öar i Turkanasjön och Sibiloi nationalpark
 Turkanaöknen – i Kenya.
 Turkana IV – en planet som förekommer i ett avsnitt av Star Trek: The Next Generation
 Turkanapojken – fossilt skelett av förmänniska
 Turkanatoko – fågelart i familjen näshornsfågel